Кубок Азии по футболу среди женщин 1993 года — девятый футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 3 по 12 декабря 1993 года в городе Кучинг, Малайзии. Победителем турнира в 4-ый раз стала сборная Китая, обыгравшая в финале со счетом 3-0 КНДР. .

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 

Кубки Азии по футболу среди женщин
Спорт в Малайзии в 1993 году